Сбо́рная Фра́нции по футбо́лу () представляет Францию в международных матчах и турнирах по футболу. С момента первого международного матча сборной Франции в 1904 году 21 игрок забили три или более голов за сборную в одном матче. Первым игроком, забившим три гола, стал Эжен Маэс. Он сделал хет-трик в матче против сборной Италии 17 марта 1912 года. Эжен Маэс и Таде Сизовски являются единственными игроками забившими пять мячей в одной игре.

Больше всего хет-триков — пять — сделал Жюст Фонтен. Два из них он забил на чемпионате мира 1958 года, где Франция заняла третье место. Фонтен является единственным французским игроком сделавшим хет-трик в финальной части чемпионатов мира. В 1984 году на чемпионате Европы Мишель Платини забил последовательно два хет-трика в матчах против Бельгии и Югославии. Последний хет-трик сборной Франции на счету Оливье Жиру в товарищеском матче против Парагвая в июне 2017 года (5:0). Это пока единственный хет-трик в XXI веке.

С 1904 года сборной Франции забивали 41 хет-трик, 31 из которых были сделаны до Второй мировой войны. В послевоенный период, единственным игроком забившим два хет-трика в ворота Франции стал бразильский нападающий Пеле. Пеле также является единственным не европейским игроком, сделавшим хет-трик в ворота Франции. Последний на данный момент хет-трик на счету Джеффа Херста в товарищеском матче в марте 1969 года — тогда сборная Англии победила со счетом 5:0.

Список хет-триков 
Данные приведены на 3 марта 2015 года.

Условные обозначения:

 ОИ — летние Олимпийские игры
 ОЧМ — отборочный турнир к чемпионату мира
 ОЧЕ — отборочный турнир к чемпионату Европы
 ТМ — товарищеский матч
 ЧМ — чемпионат мира
 ЧЕ — чемпионат Европы

Список хет-триков, забитых в ворота сборной Франции

Примечания

Ссылки 
 Список всех хет-триков сборной Франции
 Все матчи сборной Франции

Сборная Франции по футболу
Списки хет-триков в футболе